Villamarín puede referirse a:
 Villamarín (Candamo), aldea de la parroquia de Murias, concejo de Candamo, Asturias, España.
 Villamarín (Grado), lugar y parroquia del concejo de Grado, Asturias, España.
 Villamarín (La Coruña), aldea de la parroquia de Mabegondo, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, España.
 Villamarín (Monforte de Lemos) (San Fiz de Vilamarín), aldea y parroquia del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, España.
 Villamarín (Orense) (Vilamarín), municipio de la provincia de Orense, España.
 Villamarín (parroquia) (Santiago de Vilamarín), lugar y parroquia del municipio de Villamarín, provincia de Orense, España.